Municipio de Shrewsbury puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Shrewsbury (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Monmouth.
 Municipio de Shrewsbury (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.
 Municipio de Shrewsbury (condado de Sullivan, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.
 Municipio de Shrewsbury (condado de York, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York.